Casseli csata (1071)
Casseli csata (1328)
Casseli csata (1677)